Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 121-es és 121Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 121-es busz (Baja)megszűnt

 121-es busz (Budapest)
 121-es busz (Budapest)megszűnt 1966-ban
 121Y busz (Budapest)megszűnt 1962-ben

 121-es busz (Miskolc)megszűnt; 21-es gyorsjárata volt

 121-es busz (Pécs)